Приволжский — название населённых пунктов:

Россия 
 Приволжский — бывший рабочий посёлок, ныне часть г. Астрахани.
 Приволжский — посёлок в Светлоярском районе Волгоградской области.
 Приволжский — посёлок городского типа в Волжском районе Марий Эл.
 Приволжский — посёлок в Воротынском районе Нижегородской области.
 Приволжский — посёлок городского типа в Энгельсском районе Саратовской области.
 Приволжский — посёлок в Спасском районе Татарстана.
 Приволжский — посёлок в Кимрском районе Тверской области.
 Приволжский — посёлок в Некрасовском районе Ярославской области.
 
Другое
 Приволжский — военный аэродром ВКС России около Астрахани.

См. также 
 Приволжское
 Приволжский район 
 Приволжский федеральный округ 
 Приволжский военный округ 
 Приволжский федеральный университет.